Die Eredivisie 1990/91 war die 35. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 26. August 1990 und endete am 16. Juni 1991.

Meister wurde zum zwölften Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten SC Heerenveen und NEC Nijmegen. In der Relegation setzte sich SVV Schiedam durch.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
Der Play-off-Sieger der Eersten Divisie trat gegen den 16. der Eredivisie an.

|}

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1990/91